Особняк Маразли — жилой дом-памятник архитектуры в Одессе, в этом доме в 1866—1907 гг. жил одесский городской голова Маразли Г. Г. — памятник истории и архитектуры, находится в Одессе по адресу улица Пушкинская, 4.

История здания 
В этом доме с 1856 по 1895 гг. жил известный одесский меценат, библиофил, городской голова в период с 1878 по 1895 гг. Григорий Григорьевич Маразли. Здание приобрел его отец Григорий Иванович Маразли в декабре 1822 года у одесского купца первой гильдии Василия Спиро-Ксениса. Достоверно неизвестно кто был автором проекта здания. В 1826 году Г. И. Маразли обратился в Одесский строительный комитет с просьбой засвидетельствовать его право собственности на дом «в военном форштате в ІІІ квартале під № 13 и 14». Архитектор Франц Карлович Боффо по поручению Одесского строительного комитета проверил полученное обращение и подтвердил соответствующее право собственности.
После смерти Григория Ивановича Маразли в 1853 году дом по адресу улица Пушкинская, 4 получил в наследство его сын Григорий Григорьевич Маразли. 9 июня 1856 г. Г. Г. Маразли обратился в Одесский строительный комитет с просьбой получить разрешение на реконструкцию унаследованного дома на углу улиц Пушкинской и Дерибасовской, «который от времени пришел в некоторую ветхость»: демонтировать мезонин третьего этажа, обустроить парадный подъезд вместо ворот и оштукатурить фасады. Реконструкция здания была выполнена по проекту архитектора Людвига Цезаревича Оттона в 1856—1857 гг.. Во время реконструкции были обновлены лицевые и дворовые фасады, внутренние помещения были переориентированы с учётом появления нового главного входа в здание, который был спроектирован по центральной оси фасада со стороны улицы Пушкинской вместо проезда во двор. Также в процессе перестройки пространства открытых галерей со стороны двора были преобразованы во внутренние помещения, а фасад был обогащен полуторондой — популярным атрибутом в архитектуре зажиточного жилья.
В 1889 году дом вошёл в состав майората Г. Г. Маразли, утверждённого императорскими указами 1889 и 1891 -х годов.
После смерти Г. Г. Маразли в 1907 году, дом унаследовал внук его сестры барон Георгий Владимирович Фредерикс (1890—1927 гг.), который был владельцем дома до установления в Одессе советской власти.

Архитектура 
Двухэтажное здание на цоколе, построено из камня-ракушняка. Отличие дома в постройке отличается удачным соединением объёма со сдержанными формами лепных элементов внешнего декорирования. Четкая геометрия объемно-пространственной композиции подчеркнута гармоническими пропорциями и строгим ритмом архитектурных разделений.
Интерьеры залов соответствуют статусу его владельца: они выполнены со вкусом, но без помпезности и лоска. В декорировании парадных помещений здания широко используются лепнина, печи, паркет. Таким образом, достаточно богатое и одновременно сдержанное внутреннее оснащение помещений всего здания подчеркивало не только достаток владельца, но и его деловую репутацию.
Лицевые части фасада выполнены в стиле ампир с использованием форм французского классицизма.
Мощеная площадь двора сохранилась, она выложена из прямоугольных плит мальтийской лавы.
Здание выглядит достаточно скромно среди окружающих сооружений, но размещение в самом престижном районе города и весьма богатые интерьеры позволяют ставить её в один ряд с такими архитектурными объектами города как дворец Гагарина на улице Ланжероновской и дворец Толстого на улице Сабанеев мост.
На фасаде здания имеется мемориальная табличка Маразли на русском и греческом языках, выполненная скульптором А. Копьевым, а также ещё одна мемориальная доска выпускнице училища М. Р. Шевченко, погибшей в Афганистане.

Персоналии 
Первый владелец дома, Григорий Иванович Маразли (1780—1853 гг.) — герой герой освободительного движения Греции, просветитель, меценат, — родился в г. Филиппополи (современный Пловдив, Болгария), в семье коммерсантов. В 90-х гг. XVIII в. он приехал в Россию, где успешно занимался продажей хлеба, а после переезда в Одессу — разными видами коммерческой деятельности. В 1821 г. Г. И. Маразли стал одним из руководителей организации освобождения Греции «Филики Этерия». Он был активным общественно-политическим деятелем и меценатом, получил звание почетного гражданина Одессы. В 1844 г. греческое правительство наградило его орденом Золотого кавалерского Христа Спасителя.
Его сын Його Маразли Г. Г. — известный политический и общественный деятель Одессы конца ХІХ в., меценат, городской голова (1878—1895 гг.). Г. Г. Маразли родился 25 июля 1831 г. в Одессе. закончил Ришельевский лицей, занимал различные должности в канцелярии графа М. С. Воронцова, потом — в «Собственной Его Императорского Величества канцелярии», в Министерстве внутренних дел в Петербурге и других организациях. Окончательно возвратившись в Одессу в 1866 г., Г. Г. Маразли активно занимался общественной деятельностью как член городской думы, а впоследствии — городской управы. В 1878 г. Г. Г. Маразли был избран городским главой и занимал эту должность до 1895 г. Благодаря его общественной, гражданской и благотворительной деятельности он навсегда вошёл в историю города. За время его работы на должности главы города Г. Г. Маразли в Одессе были возведены многочисленные общественные сооружения (например, современное здание Оперного театра), церкви, приюты, больницы, училища, заложен Александровский парк, открыта линия конки, линия парового трамвая и т. д..

Здание во времена СССР 
В 1920 г. был национализирован, а со временем передан под размещение различных медицинских учреждений: противотуберкулезный диспансер и онкологический диспансер. С 1960 г. в здании размещается Одесское медицинское училище № 2.

Примечания

Литература 
 Дерибас А. М. Старая Одесса. Забытые страницы. — Киев: Мистецтво. — 2005. — 416 с.
 Календарь на 1896 г. Адресная и справочная книга // сост. Л. М. Лукашевский. — Одесса. — 1896. — 272 с.
 Майстровой Я. Улицы Одессы. — Курск: АП «Курск». — 1998. — 183 с.
 Одесса. Адресная и справочная книга всей Одессы на 1911 год. — Одесса: Одесскія новости. — 1911. — 990 с.
 Тимофеенко В. И. Одесса. Архитектурно-исторический очерк. — Киев: Будівельник. — 1984. — 160 с.

Достопримечательности Одессы
Здания и сооружения Пушкинской улицы (Одесса)
Памятники архитектуры Одессы